Spay (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van het district Mayen-Koblenz
 Spay (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Sarthe in de regio Pays de la Loire